Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі. Через місяць вона завершила професійну кар'єру.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 6–7(6–8), 6–1, 6–2. Це був перший титул Девенпорт за сезон і 38-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Toray Pan Pacific Open
2003